Список матчей сборной Косова по футболу:
 Список матчей сборной Косова по футболу (до 2019 года)
 Список матчей сборной Косова по футболу (с 2020 года)